

Toponymes 

 Arras est une commune française, capitale historique, administrative et universitaire du département du Pas-de-Calais au cœur de la zone économique agroalimentaire la plus étendue au nord de Paris.

 Arras-en-Lavedan est une commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées.

 Arras-sur-Rhône est une commune française, située dans le département de l'Ardèche et la région Rhône-Alpes.

Bateau 
 La classe Arras désigne une série d'avisos français construite avant la fin de la Première Guerre mondiale.
 L'Arras, un des avisos de la classe Arras.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France